Haworth heißen die Orte:

 Haworth (West Yorkshire) in Großbritannien
 Haworth (New Jersey) in den Vereinigten Staaten
 Haworth (Oklahoma) in den Vereinigten Staaten

Haworth ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Hardy Haworth (1768–1833), britischer Entomologe und Botaniker
 Alan Haworth (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Alan Haworth, Baron Haworth (* 1948), britischer Politiker (Labour) und Life Peer
 Bryn Haworth (* ?), britischer Rocksänger und Gitarrist
 Cheryl Haworth (* 1983), US-amerikanische Gewichtheberin
 Don Haworth (1924–2007), britischer Hörspielautor
 Gerrard Haworth (1911–2006), US-amerikanischer Unternehmer
 Jann Haworth (* 1942), US-amerikanische Pop-Art-Künstlerin
 Jill Haworth (1945–2011), britische Schauspielerin
 Leland John Haworth (1904–1979), US-amerikanischer Physiker
 Peter Haworth (1927–2014), kanadischer Schauspieler
 Robert Downs Haworth (1898–1990), britischer Chemiker
 Ronald Haworth (1901–1973), englischer Fußballspieler
 Ted Haworth (1917–1993; eigentlich Edward Haworth), US-amerikanischer Szenenbildner beim Film
 Walter Norman Haworth (1883–1950), britischer Chemiker

Haworth bezeichnet:
 Haworth (Mondkrater), benannt nach Walter Norman Haworth
 (1824) Haworth, Asteroid des Hauptgürtels
 Haworth, Inc., Büromöbel-Hersteller
 Haworth-Formel, Darstellungsweise für ringförmige fünf- und sechsgliedrige Moleküle
 Haworth-Synthese
 Haworth Mesa, Tafelberg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Haworth Memorial Lecture

Siehe auch:
 Hayworth